El término VAR en mayúsculas puede referirse a:

 Árbitro asistente de video, conocido por las siglas VAR (del inglés, video assistant referee);

 Virtual Archaeology Review es una revista académica, de acceso abierto, revisada por pares que investiga en el nuevo campo de la arqueología virtual;

 Voltiamperio reactivo, unidad para medir potencia reactiva;

 Van Amersfoort Racing, escudería neerlandesa de automovilismo.

También puede referirse a:

 Var, departamento de Francia.